Alexandr Tretiakov puede referirse a las siguientes personas:
Alexandr Tretiakov, piloto de skeleton ruso;
Alexandr Tretiakov, luchador ruso.